Cathédrale Saint-Christophe est le nom porté par des édifices religieux qui sont sièges épiscopaux catholiques dédiés à saint Christophe (parfois connus sous le nom de 'Christophe de Lycie').

France 
 Cathédrale Saint-Christophe à Belfort

Pays-Bas 
 Cathédrale Saint-Christophe à Ruremonde

Voir aussi 
 
 

~
Christophe